Tellus – dea romana della terra e protettrice della fecondità, dei morti e contro i terremoti
Tellus – personaggio dei fumetti DC Comics
Tellus – album di Lina Nyberg del 2006
IK Tellus – società sportiva svedese